François Charles Michel Leturcq
Vania Leturcq